Australobarbarus (лат., возможное русское название — австралобарбар) — род примитивных дицинодонтов из поздней перми Кировской области (котельничская фауна). Род описан А. А. Куркиным в 2000 году, название переводится как «южный варвар». Дело в том, что, как считалось ранее, Australobarbarus принадлежит к южноафриканскому семейству Cryptodontidae, являясь одним из немногих его представителей в северных фаунах. Череп уплощённый, длиной до 30 см. Скуловые дуги широкие. Клыки-бивни небольшие, могут отсутствовать. Иногда есть остатки челюстных зубов: нёбо могло быть не ороговевшим. По-видимому, питались водной растительностью.

Довольно многочисленны в местонахождении Порт Котельнич (верхнетатарский подъярус, северодвинский горизонт), составляя до 15% находок. Два вида — A. kotelnitshi (типовой вид) и A. platycephalus. В 2006 году из отложений более позднего ильинского субкомплекса в Татарстане (Семин Овраг) был описан близкий дицинодонт Idelisaurus tatarica.

Примечания

Литература 
 
 Ископаемые рептилии и птицы, ч. 1. — под ред. М. Ф. Ивахненко и Е. Н. Курочкина. — М., Геос., 2008. — С. 159—162.

Ссылки 
 http://www.museum.ru/C5057 
 Australobarbarus 
 A new dicynodont (Anomodontia, Eotherapsida) from the Upper Permian of Tatarstan | SpringerLink
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Dicynodon.htm 

Дицинодонты
Синапсиды пермского периода